Narr steht für:
 Narr, Spaßmacher und Tor
 Narr, anderer Name für Narh, Flöte
 Das Narr, Schweizer Zeitschrift für Literatur
 Gunter Narr Verlag, literatur- und sprachwissenschaftlicher Verlag, seit 2010 „Narr-Francke-Attempto“
 Stauffenburg Verlag, auch Verlag Brigitte Narr, deutscher Verlag mit dem Schwerpunkt Francoromanistik

Narr ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Narr (* 1963), deutscher Fußballtorhüter
 Claus Narr (vor 1486–nach 1530), deutscher Hofnarr
 Eva Narr (1910–1975), deutsche Politikerin (SPD)
 Friedrich Narr (1844–1893), deutscher Physiker
 Günter Narr (* 1972), österreichischer Judoka
 Karl Josef Narr (1921–2009), deutscher Prähistoriker
 Kurt Narr (1907–1980), deutscher Jockey im Galopprennsport
 Oliver Narr (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Sophie Narr (* 1980), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Wolf-Dieter Narr (1937–2019), deutscher Politologe

Der Narr steht für:
 Der Narr (Tarot), Trumpfkarte im Kartenspiel Tarot
 Der Narr, Joker im Kartenspiel Troccas
 Der Narr, Joker im Kartenspiel Troggu
 Der Narr (1964), deutscher Fernsehfilm von Werner Röwekamp 
 Der Narr, Bergrücken am Greimkogel im Burgenland, Österreich

Siehe auch:

 NAR
 Narren